Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus oromediterraneus
 el nombre común de la planta Genista scorpius
 Playa Calabón, ubicada en el municipio de Cudillero (Asturias)
 Calabón, uno de los seres hipotéticos mostrados en la serie El futuro es salvaje de Discovery Channel